Санта-Барбара (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтсия. Занимает площадь 28,2 км². Население — 3965 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos
 Información general

Муниципалитеты Таррагоны